Алиса де Шамбрье (, 28 сентября 1861, Невшатель — 20 декабря 1882, там же) — швейцарская поэтесса и новеллистка, писала на французском языке.

Биография 
В годовалом возрасте потеряла мать. В 1876—1877 годах жила в Дармштадте, учила немецкий язык, написала несколько вещей по-немецки. При жизни опубликовала считанные произведения в периодике. За балладу Спящая красавица получила премию Академии цветочных игр в Тулузе (1882). Скончалась от диабетической комы. Известность ей принесло издание сборника её стихов Филиппом Годе под заглавием По ту сторону, часто встречающимся в её поэзии (1883, многократно переиздано).

Публикации 
 Atlantide (1880, поэма)
 Belladonna// Trois Nouvelles : Verena, Belladonna, Cendrillon (1882)
 Au-delà (1883, переизд. 1884, 1885, 1886, 1891, 1899, 1934)
 Le Chatelard de Bevaix dans le Musée neuchâtelois (1884, переизд. 1934, 1947)
 Œuvres poétiques, préface de Marc Eigeldinger, postface de Guy de Chambrier (1972)
 Sibylle ou le Chatelard de Bevaix (1983)
 Légendes et récits, Liminaire (1990)
 Poèmes choisis (1998)
 Oh ! Laissez-moi chanter…, с иллюстрациями Ганса Эрни (2004)

Литература 
 Barbier H. Alice de Chambrier et son œuvre littéraire. Cahors: Impr. A. Coueslant, 1937
 Evard M. Grandes figures féminines de notre passé suisse. Neuchâtel; Paris: Delachaux & Niestlé, 1944
 Pionnières et créatrices en Suisse romande: XIXe et XXe siècles. Genève: Slatkine, 2004

Персоналии по алфавиту
Писательницы Швейцарии
Поэты Швейцарии
Родившиеся в 1861 году
Родившиеся в Невшателе
Умершие в 1882 году
Умершие в Невшателе